Why? – album Johna Portera
 „Why?” – singel Bronski Beat
 „Why? (Keep Your Head Down)” – singel TVXQ
 Why? – amerykański zespół muzyczny